Дональд Редфорд (, род. 2 сентября 1934 года) — канадский египтолог, , , профессор истории, специализирующийся на древней истории Ближнего Востока; работает в Пенсильванском университете.

До 1998 года на протяжении 29 лет занимал должность профессора в университете г. Торонто.

Археологические раскопки в Палестине проводил с 1964 года. На протяжении более 20 лет, с 1968 года, участвовал в археологических экспедициях в Египет, из которых наиболее известны раскопки в Буто, Карнаке (храм Осириса) и Мендесе. Вместе с женой в 1972—1976 годах руководил специальным проектом Пенсильванского университета по исследованию фиванский храма Эхнатона.

Дональду Редфорду принадлежит несколько оригинальных теорий о истории Библии. Обсуждая истоки библейских преданий об исходе евреев из Египта. он видел их корни в народной памяти о правлении и изгнании гиксосов в древнем Египте. Он также отмечал, что все топонимические детали в книге Исход отражают исторический контекст Египта не ранее VII века до н. э. Редфорд утверждал, что кто бы ни был автором книги Исход, он не имел доступа к египетским источникам старше VII века до н. э. Эта гипотеза популяризована в изданной в 2001 году книге «Раскопанная Библия» израильского археолога Израиля Финкельштейна (в соавторстве с Нилом Зильберманом).

Египтологи Канады
Преподаватели Пенсильванского университета